.

Varianti
Femminili:
Inglesi: Esmée, Esme
Olandese: Esmée
Maschili:
Inglesi: Esme

Origine e diffusione
Riprende un vocabolo francese antico che significa "amato", "stimato"; È quindi analogo dal punto di vista semantico ai nomi Onorato, Arya e Timone. Può in parte rappresentare un diminutivo di Esmeralda.

L'uso come nome proprio di persona fu registrato per la prima volta in Scozia nel XVII secolo, portato da Esmé Stewart, primo Duca di Lennox.

Onomastico
Essendo un nome adespota, ovvero non portato da alcun santo, l'onomastico può essere festeggiato il 1º novembre, giorno di Ognissanti.

Persone

Femminile
Esmé Bianco, modella, attrice e showgirl britannica

Variante Femminile Esmée
Esmée Denters, cantante olandese

Il nome nelle arti
Esmé è presente nel racconto For Esmé with Love and Squalor di J.D.Salinger, apparso su The New Yorker l'8 aprile 1950
Esmé è un personaggio dell'omonimo racconto breve di Saki, pubblicato nella raccolta The Chronicles Of Clovis (1911).
Esme Cuckoo è una delle Naiadi di Stepford, gruppo di personaggio dei fumetti Marvel Comics.
Esme Cullen è un personaggio della serie Twilight, creata da Stephenie Meyer.
Esmee Pascal è un personaggio della serie televisiva Dexter.
Esmé Gigi Geniveve Squalor è un personaggio della serie di romanzi Una serie di sfortunati eventi, scritta da Lemony Snicket.
Esmee van Rooy è un personaggio della serie televisiva Flikken - Coppia in giallo.
Esme Shelby è un personaggio della serie televisiva Peaky Blinders, creata da Steven Knight.

Note

Prenomi di origine latina